57. breddegrad kan henvise til:

 57. nordlige breddekreds
 57. sydlige breddekreds